Косенки — село в Недригайлівському районі Сумської області.
 Косенки — колишнє село в Лебединському районі Сумської області, зняте з обліку 1988 року.